Pepita Ferrer i Lucas (1938 - 1993), jugadora d'escacs catalana.
 Pepita Ferrer Martínez (1931 - 2013), dirigent veïnal catalana.